Tjiflik kan syfta på:

Bulgarien 

 Tjiflik (distrikt i Bulgarien, Lovetj), Obsjtina Trojan, 
 Tjiflik (distrikt i Bulgarien, Kardzjali), Obsjtina Krdzjali,